Kipyego est un patronyme d'origine kényane, notamment porté par :
 Barnabas Kipyego, athlète kényan, spécialiste du 3000 mètres steeple ;
 Bernard Kipyego, athlète kényan, spécialiste des courses de fond ;
 Edwin Kipyego, athlète kényan, spécialiste des courses de fond ;
 , spécialiste du marathon ;
 Michael Kipyego, athlète kényan, spécialiste du 3000 mètres steeple ;
 Sally Kipyego, athlète kényane, spécialiste des courses de fond.

Voir aussi 
 , autre patronyme d'origine kényane

Patronyme kényan